Łączkowski – polskie nazwisko

 Osoby o nazwisku Łączkowski
 Paweł Julian Łączkowski – polski nauczyciel akademicki, polityk,
 Wojciech Łączkowski – polski prawnik, profesor nauk prawnych, adwokat, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, członek Rady Polityki Pieniężnej I kadencji,
 Zdzisław Tadeusz Łączkowski – polski poeta, prozaik, krytyk literacki, eseista, publicysta i dziennikarz,
 Stanisław Łączkowski – polski oficer – kapitan piechoty Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej.
 Filip Nero Łączkowski – prezes Towarzystwa Literackiego „Auska”, brał udział w powstaniu listopadowym,
 Felicja Łączkowska – była nauczycielką, fundatorką i współorganizatorką bibliotek.

 Rody szlacheckie

Łączkowscy herbu Zadora,

Łączkowscy herbu Nałęcz.

Zobacz też